Гнатю́к () — украинская фамилия.

 Гнатюк, Александра (род. 1961) — польская исследовательница в области украиноведения, переводчица и популяризатор украинской литературы.
 
 Гнатюк, Галина Макаровна (1927—2016) — украинский языковед, лексикограф, историк украинского языка.
 Гнатюк, Дмитрий Михайлович (1925—2016) — советский украинский камерный и оперный певец (баритон), режиссёр, педагог.
 Гнатюк, Иван Фёдорович (1929—2005) — украинский поэт, прозаик, переводчик.
 Гнатюк, Наталья Павловна (1950—2015) — русская писательница, автор научно-популярных книг, поэтесса.
 
 Гнатюк, Роджер Джеймс (род. 1946) — канадско-австралийский ботаник, специалист по биогеографии и экологии растений.

См. также